SH2 steht für:

 SH2-Domäne, eine Proteindomäne
 Sh 2, das Eisenbahnsignal „Schutzhalt“ in Deutschland, siehe Schutzsignal